HEAE steht für:
 Hessische Erstaufnahmeeinrichtung (inzwischen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen)
 Hyperacute Experimental Allergic Encephalomyelitis, hyperakute Experimentalform einer Enzephalitis

Heae ist der Name folgender Personen:
 Shin-Heae Kang (* 1987), deutsche Pianistin koreanischer Herkunft

HEAE